Simona Halep è la detentrice del torneo, ma ha deciso di non partecipare.

Anna Karolína Schmiedlová ha sconfitto in finale Sara Errani con il punteggio di 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Sara Errani (finale)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Monica Niculescu (semifinale)
 Julia Görges (secondo turno)

 Alexandra Dulgheru (secondo turno, ritirata)
 Tereza Smitková (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (campionessa)
<li> Annika Beck (primo turno)

Qualificate 

  Cristina Dinu (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)

  Réka-Luca Jani (primo turno)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2015
WTA Tour 2015